Linje  kan syfta på:

 Rät linje –  geometriskt begrepp
 Linje – en serie kurser som leder till en examen, se Utbildningsprogram
 Gymnasielinje – åren 1927–1991 kallades den svenska gymnasieskolans inriktningar för linjer. 
 Nylinje – äldre svenskt längdmått, se decimalsystemet
 Verklinje – äldre längdmått, se Verkmått
 Linje (schack) – en term schack
 Linje (landkrigföring) – en grupp fotsoldater eller ryttarekipage som står/anfaller tätt bredvid varandra, se formering
 Linje (sjökrigföring) - en grupp fartyg som seglar efter varandra, se formering
 Linjetrafik – persontrafik med fordon eller fartyg enligt tidtabell
 Tunnelbanelinje – en tunnelbanesträcka mellan två punkter eller trafik mellan två punkter i ett tunnelbanesystem
 Järnvägslinje – en sträcka mellan två punkter i ett järnvägsnät eller trafik mellan två punkter i ett järnvägsnät